Die Gmina wiejska Słupsk ist eine selbständige Landgemeinde in Polen und liegt im Powiat Słupski in der polnischen Woiwodschaft Pommern. Die Einwohnerzahl beläuft sich auf  (), und die Gemeindefläche umfasst bei 260,58 km² etwa 11 Prozent der Fläche des gesamten Landkreises. Der Sitz der Gemeinde und des Kreises befindet sich in der namensgebenden Stadt Słupsk [] (dt. Stolp), die als kreisfreie Stadt beiden Institutionen nicht angehört.

Im Ortsteil Redzikowo (Reitz) der Landgemeinde liegt der Flugplatz Słupsk-Redzikowo (ICAO-Code: EPSK).

Nachbargemeinden 
Nachbargemeinden der Landgemeinde Słupsk sind: Damnica (dt. Hebrondamnitz), Dębnica Kaszubska (Rathsdamnitz), Główczyce (Glowitz), Kobylnica (Kublitz), Postomino (Pustamin), Miasto Słupsk (Stadt Stolp), Smołdzino (Schmolsin) und die Landgemeinde Ustka (Stolpmünde).

Das Umland zählt zum sogenannten Karierten Land des ehemaligen Regierungsbezirks Köslin, in dem Fachwerkbauernhäuser mit schwarz geteerten Holzbalken und weiß getünchten Lehmwänden das Landschaftsbild prägen. Repräsentativ ist diesbezüglich insbesondere das Dorf Swołowo (Schwolow), 15 km westlich der Stadt, das zum Europäischen Kulturerbe erklärt wurde, nachdem es mit europäischen Fördermitteln aufwendig für den Tourismus restauriert worden war.

Gliederung 
Zur Landgemeinde Słupsk gehören 30 Schulzenämter (poln. sołectwa) und drei Siedlungen (osiedla):

Diese Ortsteile untergliedern sich in mehrere Ortschaften:
 Gać Leśna (Büchenhof), Gajki, Kępno (Kempen), Łękwica (Lankwitz), Łupiny (Lupinenfelde), Miednik (Medenick), Niewierowo (Nipnow), Płaszewko (Plassow), Swochowo (Schwuchow), Warblewko (Neu Warbelow), Wierzbięcin (Grünhagen) und Zamełowo.

Literatur 
 Karl-Heinz Pagel: Der Landkreis Stolp in Pommern: Zeugnisse seiner deutschen Vergangenheit. Lübeck 1989. (Inhaltsangabe) (Volltext)
 Walter Witt: Urgeschichte des Stadt- und Landkreises Stolp. Stolp i.P. 1931.
 Unser Pommerland, Jg. 18, H. 1–2: Das Stolper Land.

Weblinks 

 Homepage der Gmina Słupsk (polnisch)

Fußnoten